II liga polska w hokeju na lodzie 1976/1977 – 22. sezon zmagań drugiego poziomu ligowego hokeja na lodzie w Polsce rozegrany na przełomie 1976 i 1977 roku.

Formuła 
II liga w sezonie 1976/1977 była podzielona na dwie grupy: Północ i Południe. Zwycięzcy grup grali w barażach o awans do I ligi. Awans do I ligi w sezonie 1977/1978 uzyskała Cracovia.

Sezon zasadniczy

Grupa Północna 

Legenda: 
       = awans do baraży
       = Spadek do III ligi

Południe 

Legenda: 
       = awans do baraży
       = Spadek do III ligi

Eliminacje o I ligę 
 
 

 
Awans do I ligi 1977/1978: Cracovia

Przypisy

Bibliografia 
 Historia Mistrzostw Polski

I liga polska w hokeju na lodzie
1976 w hokeju na lodzie
1977 w hokeju na lodzie
1976 w polskim sporcie
1977 w polskim sporcie